Zoltán Tóth ist der Name folgender Personen:

* Zoltán Tóth (Fußballspieler, 1938) (1938–2000), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Bratschist), ungarischer Bratschist 
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, 1955) (* 1955), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, 1966) (* 1966), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Bodybuilder) (* 1977), ungarischer Bodybuilder
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, 1978) (* 1978), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Eiskunstläufer) (* 1979), ungarischer Eiskunstläufer
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, Juli 1983) (* 1983), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, November 1983) (* 1983), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Tóth (Fußballspieler, 1985) (* 1985), ungarischer Fußballspieler